Une Poste centrale désigne majoritairement l'édifice principale d'un opérateur postal. Les édifices locaux sont nommés 

 Poste centrale de Belgrade
 Poste centrale de Douala
 Poste centrale de Dublin
 Poste centrale du Louvre
 Poste centrale de Pontevedra
 Poste centrale de Saint-Denis
 Poste centrale de Saïgon
 Poste centrale de Sarajevo
 Poste centrale de Tunis